(met kleine letter) oud-Chinees: adjectief voor het oude China
 (met hoofdletter) Oud-Chinees: verouderde schrijfwijze van Oudchinees (taal)